Blades ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blades (Delaware), im Sussex County
 Blades (North Carolina), im Craven County
 Blades Corner, im Spotsylvania County, Virginia

Personen:
 Al Blades (1977–2003), US-amerikanischer Footballspieler
 Andrew Blades (* 1967), australischer Rugby-Union-Spieler
 Bennie Blades (* 1966), US-amerikanischer Footballspieler
 Brian Blades (* 1965), US-amerikanischer Footballspieler
 Gary Blades (* 1980), englischer Dartspieler
 H. B. Blades (* 1984), US-amerikanischer Footballspieler
 Emery Blades (* 1928), US-amerikanischer Rockabilly-Musiker
 Jack Blades (* 1954), US-amerikanischer Rockmusiker
 Percibal Blades (* 1943), panamaischer Basketballspieler
 Rubén Blades (* 1948), panamaischer Sänger und Schauspieler
 Thomas Blades (* 1956), deutscher Manager

Sonstiges:
 Blades Branch, Fließgewässer im Bracken County, Kentucky

Siehe auch:
 Blade
 Saskatoon Blades, kanadische Eishockeymannschaft
 Blades-Gletscher